ISO 3166-2:TM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Туркмении.
Стандарт охватывает пять велаятов и территорию города Ашхабад. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Туркмении — TM и односимвольного кода, записанных через дефис. Дополнительный однобуквенный код образован аббревиатурой названия велаята, код столицы образован буквой S. Геокоды велаятов и столицы Туркмении являются подмножеством кода домена верхнего уровня — TM, присвоенного Туркмении в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды административно-территориального деления Туркмении 

Геокоды 5 велаятов и 1 города административно-территориального деления Туркмении.

Геокоды пограничных Туркмении государств 
 Афганистан — ISO 3166-2:AF (на юге),
 Иран — ISO 3166-2:IR (на юге),
 Казахстан — ISO 3166-2:KZ (на севере),
 Узбекистан — ISO 3166-2:UZ (на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Туркмении

Ссылки 
 Геокоды административно-территориального деления Туркмении 
 Геокоды административно-территориального деления Туркмении 

2:TM